Baiacu-pintado pode referir-se às seguintes espécies de peixes:
 Sphoeroides greeleyi
 Sphoeroides testudineus

Desambiguações de espécies